A Becca és a brancs (eredeti cím: Becca's Bunch) 2018-as angol televíziós  számítógépes animációs oktatósorozat, amelynek alkotója Chirs Dicker. Egyesült Királyságban a Nick Jr. mutatta be 2018. július 2-án. Magyarországon is a Nick Jr. mutatta be 2019. március 4-én.

Ismertető

Szereplők

Magyar változat 
 Bemondó: Schmidt Andrea
 Magyar szöveg: Szép Veronika
 Dalszöveg: Császár Bíró Szabolcs
 Hangmérnök: Hadfi Dezső
 Vágó: Wönsch Attila, Pilipár Éva, Csabai Dániel
 Gyártásvezető: Molnár Melinda
 Zenei rendező: Posta Victor
 Szinkronrendező: Pupos Tímea
 Produkciós vezető: Koleszár Emőke

Epizódok

Gyártás 
A sorozatot a JAM Media gyártja. 2018 júniusában bejelentették, hogy a sorozat premierje az Egyesült Királyságban és Írországban a lesz Nick Jr. 2018. július 2-án. 2018. szeptember 19-én bejelentették, hogy a sorozatot az Amerikai Egyesült Államokban szintén a Nick Jr. mutatja be 2018. szeptember 24-én.

Jegyzetek

További információk 

 

2018-ban bemutatott brit televíziós sorozatok
2018-ban befejezett televíziós sorozatok
A Nick Jr. saját gyártású műsorai
Televíziós oktató sorozatok